

Palmarès

Squadra

Budućnost: 2020-21

Budućnost: 2021, 2022

Individuale
 All-NBDL First Team (2015)
 All-NBDL All-Defensive First Team (2015)
 All-NBDL All-Defensive Second Team (2014)
 All-Eurocup First Team: 1
Budućnost: 2020-21

Collegamenti esterni